Бєлянський, Дмитро Юрійович (, ; 1980 г. р.) — український телеведучий, письменник і журналіст.

Біографія 
Народився 2 грудня 1980 року в Донецьку. В 1997 році вступив на філологічний факультет Донецького національного університету. З 2001 року живе і працює в Києві.

Журналістська кар'єра 
Член Наглядової Ради Медіа Групи Україна (з 2016 року), голова Новинної Групи Україна (з 2020 року).

У медіаактивах, що належать інвестиційній групі Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (SCM), Бєлянський працює з 2011 року, коли обійняв посаду директора з розвитку мультимедіа «Сьогодні Мультимедіа». У 2014 році очолив департамент інформаційного мовлення телеканалу «Україна».

Ведучий програм «Велика деолігархізація» (телеканали «Україна», «Україна 24») та «Зворотний зв'язок» (телеканал «Україна 24»).

Професійну кар'єру в журналістиці розпочав у 2001 році. У 2001—2003 роках керував інформаційною службою проєкту «Вуличне телебачення» (ICTV). У 2003—2006 стартапами політичних інтернет-ЗМІ. У 2006 працював заступником директора департаменту маркетингу СТБ, також у 2006—2007 керував інформаційною агенцією «Росбалт-Україна». У 2007—2011 роках працював у журналі «Профіль Україна» (заступник головного редактора, креативний директор). У 2009—2010 очолював аналітичну службу телеканалу Інтер.

До 2006 року Бєлянський був широко відомий як політтехнолог. Зокрема, на президентських виборах–2004 він працював прессекретарем праворадикального українського політика Дмитра Корчинського, а на парламентських виборах–2006 керував пресдепартаментом блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» і балотувався в народні депутати України. У 2005 році створив неіснуючу «Національну Партію Труда», закликаючи до заборони будь-якої публічної політики в Україні.

Письменницька діяльність 
У 2002 року опублікував нарис «Фотоальбом 14 липня: 36 кадрів для 35 округу». У тому ж році видав першу збірку віршів та оповідань. У 2008 році написав повісті «Україна, не для продажу у Москві» та «Індуктор». Остання була екранізована українським режисером Ігорем Подольчаком у фільмі «Delirium». У 2010 році Бєлянський видав перший роман «DP» (Dramatis Personae).

У 2022 році видавництво «Саміт-Книга» випустило першу non-fiction — книгу Дмитра Бєлянського «Україніссімо». Це методологічна утопія, присвячена образу майбутнього України в найближчі 20 років після здобуття Перемоги. Авторський гонорар із продажу повністю відправляється на спецрахунок НБУ для збору грошей на потреби ЗСУ. Презентація книги відбулася 9 вересня 2022 року у книгарні «Сяйво книги». Автором обкладинки стала Надія Дембовська.

Примітки 

Українські письменники XXI століття
Українські журналісти
Українські телеведучі